Сулејман I се може односити на:

 Сулејман Величанствени, османски султан
 Сулејман I од Персије, персијски краљ